

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 13 podstawowych
 Pieczyska – część miasta Jaworzno
 Pieczyska – część miasta Koronowo
 Pieczyska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Dąbrowa Biskupia 
 Pieczyska – osada w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Janów Podlaski
 Pieczyska – część wsi Jelnica w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Pieczyska – część wsi Sulmice w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Pieczyska – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Pieczyska – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Wieruszów 
 Pieczyska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów 
 Pieczyska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc 
 Pieczyska – część wsi Stupsk w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Stupsk
 Pieczyska – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Świerczów 
 Pieczyska – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek
 Pieczyska – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Brzeziny 
 Pieczyska – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Brzeziny 
 Pieczyska – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Doruchów 
 Pieczyska – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskm, w gminie Polanów 
 Pieczyska – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa

Zobacz też 
 Pieczyska Iłowskie, Pieczyska Łowickie, Wola Pieczyska
 Pieciska